Il doppio del torneo di tennis French Community Championships 1999, facente parte del WTA Tour 1999, ha avuto come vincitrici Eva Martincová e Elena Pampoulova che hanno battuto in finale Evgenija Kulikovskaja e Sandra Načuk 3-6, 6-3, 6-3.

Teste di serie 

 Sabine Appelmans /  Laurence Courtois (quarti di finale)
 Åsa Svensson /  Seda Noorlander (primo turno)

 Karina Habšudová /  Barbara Rittner (quarti di finale)
 Alicia Ortuño /  Cristina Torrens Valero (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

French Community Championships 1999